Indus steht für:
 Indus, Fluss in Asien
 Indus (Minnesota), Ortschaft im Koochiching County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Indus-Kultur, eine frühe Kultur am namensgebenden Fluss
 ein Sternbild des Südhimmels, siehe Indianer (Sternbild)
 antiker Name eines Flusses in Kleinasien, siehe Dalaman Çayı
 Indus (Schiff, 1898), französisches Passagierschiff
 Indus (Schiff, 1935), indisches Kriegsschiff
 Indus Holding, deutsche Beteiligungsgesellschaft

Indus ist der Name von:
 Indus (keltischer Name), keltischer Name
 Iulius Indus, einem Trevererfürsten
 Josephus Indus, indischer Thomaschrist in Europa